Lord Cedric è un personaggio immaginario del fumetto italiano W.I.T.C.H.. Compare anche nella serie animata e nel manga.

Aspetto e personalità 
Cedric è un mutaforma: il suo vero aspetto è quello di un serpente umanoide (che può anche dotarsi di gambe e ali); quando è umano, invece, ha lunghi capelli biondi.

Ama profondamente le menzogne, l'inganno, il tradimento e la crudeltà, ma sa essere anche un forte e potente guerriero. La sua più grande aspirazione è l'ammissione alla corte dei Mormoranti.

Biografia

Fumetto 
All'inizio della serie, insieme al luogotenente Vathek giunge a Heartherfield a ricercare le nuove Guardiane. Assume sembianze umane ed è lui ad avvicinare per primo Elyon, nel ruolo di libraio della libreria "Ye Olde 
Bookshop", svelandole la sua vera identità di principessa, senza però chiarire il ruolo di suo fratello e delle Guardiane, portandola a detestare le sue amiche. Resta sempre al fianco di Phobos nel corso delle sue macchinazioni, finché non è sconfitto dalla Guardiane che gli pongono in testa la Corona di Luce, che ne assorbe tutte le energia, lasciandolo stremato. Viene incarcerato nella Torre delle Nebbie di Kandrakar, insieme a Phobos, dopo il ritorno di Elyon al potere.

Phobos, sotto le mentite spoglie del saggio Endarno, riesce a farsi eleggere Oracolo e libera segretamente Cedric a che vada sulla Terra ad attaccare le W.I.T.C.H. e a prendere il Cuore di Kandrakar. L'uomo rimane a Heatherfield, facendo la spola con Kandrakar per riferire al suo signore le informazioni sulle Guardiane, ma Phobos lo tradisce per i suoi insuccessi e lo fa incarcerare nuovamente. Cedric riesce ancora una volta a fuggire e, prese le sembianze di Elyon, a ottenere la Corona di Luce, che offre a Phobos in cambio della sovranità su Meridian. Il principe accetta e Cedric assume l'aspetto di Yan Lin per presiedere alla cerimonia di investitura di Phobos/Endarno a nuovo Oracolo, ma la sua identità viene svelata. La congrega decide di togliergli i suoi poteri e di inviarlo in forma umana sulla Terra, in un tentativo di riabilitazione, ma Cedric inizia a svolgere delle ricerche per riottenere i propri poteri e vendicarsi. Venuto in possesso del Libro degli Elementi di Johnathan Ludmoore, stringe un patto con lui per riavere le sue capacità, e in cambio aprirà il libro liberando Ludmoore. Per convincere le W.I.T.C.H. ad aiutarlo, con un inganno intrappola Matt, il ragazzo di Will, all'interno del libro. Quando le W.I.T.C.H. e Orube riescono a entrare nel Libro, Ludmoore gli concede di nuovo i poteri e lo incarica di convincere Will a cedergli il Cuore di Kandrakar: Orube, però, impedisce a Will di rinunciare all'oggetto e Ludmoore, adirato, tenta di colpirla. Cedric, che si è innamorato di lei, la protegge e muore al suo posto..

Serie animata 
Seguendo gli ordini di Phobos, Cedric si trasferisce a Heatherfield per cercare una ragazza di tredici anni che potrebbe essere la sorella del principe. Per confondersi tra gli umani, apre una libreria, che gestisce con le sembianze umane di Ric Hoffman, finché rivela a Elyon la sua vera identità: a quel punto ritorna su Meridian. Cedric si batte a lungo contro le Guardiane, senza mai batterle. Durante il combattimento finale, Phobos lo punisce trasformandolo in una piccola lucertola. Cedric viene imprigionato nel carcere di Meridian e poi rilasciato dal principe quando questi, liberato dalla W.I.T.C.H., le tradisce. Cedric, però, inghiotte Phobos per ottenere tutti i suoi poteri e attacca la Terra, ma viene infine battuto dalla Guardiane e definitivamente imprigionato nel carcere di Meridian.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di W.I.T.C.H.
Serpenti immaginari
Spie immaginarie